Ашмит Патель (, родился 13 января 1978 года в Мумбаи, Махараштра, Индия) — индийский актер, снимающийся на языке хинди.

Биография 
Ашмит Патель родился в семье Ашы и Амита Патель. Его старшая сестра Амиша Патель — актриса. Его дед известный адвокат и политик Раджни Патель. Учился в США в Университете Texas at Austin, который закончил со степенью бакалавра по бизнесу в 2000 году.

Карьера 
Начинал свою карьеру в качестве ассистента режиссёра и работал с Викрамом Бхаттом над фильмами «Ты мне очень нравишься», «У любви нет цены», «Тайна» и «С риском для жизни». Его дебютом стала картина «Испытание любовью». В 2004 году вместе с Малликой Шерават и Эмраном Хашми снялся в одном из самых успешных фильмов года «Искушение замужней женщины».
В 2005 году снялся в триллере Сони Раздан «То, что ты видишь, убьет тебя» и в фильме Халида Мохаммеда «Искусство любить». Обе ленты провалились. В 2006 году снялся в главных ролях в фильмах «Отдаю тебе сердце» и «Бойцовский клуб». В 2007 году снялся в комедии «Камасутра в большом городе» вместе с Рекхой и Махимой Чаудхари. Его следующий фильм вышел Toss в 2009 году.
Патель был финалистом четвёртого сезона индийского реалити-шоу Bigg Boss.

Фильмография

Ссылки 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Школы бизнеса Техасского университета в Остине